Гвајпарин има више значења:

 Гвајпарин (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвајпарин, Гвајпариме (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвајпарин (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику